Niemczewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Niemczewo, un village dans la voïvodie de Mazovie 
 Niemczewo, un village dans la voïvodie de Poméranie